Bunker védelmet szolgáló katonai építmény
 Bunker, település az USA Missouri államában
 Bunker, település az USA Washington államában
 A bunker magyar tévéfilmsorozat (1977)
 A bunker francia-amerikai háborús filmdráma (1981)
 A bunker amerikai-angol thriller, (2001)